

Astronomia
 1474 Beira – asteroide areosecante

Geografia
 Beira – città del Mozambico
 Beira – regione storica del Portogallo, anticamente divisa nelle province storiche di:
 Beira Alta
 Beira Bassa
 Beira Litorale

Mitologia
 Beira – divinità della mitologia celtica

Zoologia
 Beira – nome comune dell'antilope Dorcatragus megalotis